Schrimpf steht für:

 Schrimpf (Gemeinde Waldbach-Mönichwald), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waldbach-Mönichwald, Steiermark

Schrimpf ist der Familienname folgender Personen:

 Gangolf Schrimpf (1935–2001), deutscher Philosoph und Bibliothekshistoriker
 Georg Schrimpf (1889–1938), deutscher Maler und Grafiker
 Hans Joachim Schrimpf (1927–2003), deutscher Germanist 
 Peter Schrimpf (* 1956), deutscher Manager und Vorstandsvorsitzender der RAG Aktiengesellschaft in Essen
 Ulrike Schrimpf (* 1975), deutsche Literaturwissenschaftlerin und Autorin

Siehe auch:

 Schrimpfkogel